Willemsoord (Steenwijkerland), een dorp in de gemeente Steenwijkerland (Overijssel)
Willemsoord (marinewerf), een marinewerf, thans museum in Den Helder